«Скала 1911» — украинский футбольный клуб, представляющий город Стрый.

Прежние названия 
 С 1911: «Скала»
 «Спартак»
 «Машиностроитель»
 «Буровик»
 1989—1996: «Скала»
 1996—2001: «Газодобытчик-Скала»
 2001—2006: «Газовик-Скала»
 2007—2008: «Скала-Экран»
 2009: «Скала»
 2022—н.в.: «Скала 1911»

История 
Впервые основан в 1911 году. Из-за нестабильного финансирования множество раз прекращал своё существование и возрождался.

На профессиональном уровне выступал в период 1991—1996 под названием «Скала» и 2001—2006 под названием ФК «Газовик-Скала».

Команда выступала в соревнованиях украинских команд польского воеводства. В 1936 году польские власти закрыли клуб как националистический.

Команда восстановлена в 1989 году. В 1991 году получила место во второй лиге чемпионата СССР. В 1991 году объединена с «Карпатами» (Каменка-Бугская) под названием «Скала» (Стрый). В 1996 году была расформирована.

В 2001 году футбол в Стрые был возрожден. Футбольный клуб «Газовик» (Комарно) переехал в Стрый, где объединился с местной командой «Газодобытчик-Скала», которая выступала в первенстве Львовской области. Так был создан клуб под названием «Газовик-Скала», который занял место комарненского «Газовика» в группе «А» второй лиги. Через два года команда участвовала уже в соревнованиях Первой лиги Украины. Эта команда была расформирована в июле 2006 года в связи с тем, что главный спонсор «Газовика-Скалы» — НАК «Нефтегаз Украины» отказался от содержания команды. 1 июля 2006 года на заседании Бюро ПФЛ было принято решение что ФК «Львов» является правопреемником клуба ФК «Газовик-Скала» (Стрый) и занимает его место в Первой лиге.

В 2007 году на базе команды «Строитель-Стритекс» (Угерско) при поддержке местного ООО «Экран» была создана команда «Скала-Экран». Через год спонсор отказался от поддержки команды и в 2008 году футбола в Стрыю не было.

В 2009 году команда под названием «Скала» (Стрый) вновь стартовала в чемпионате области. Однако сезон «Скала» так и не доиграла, снявшись с соревнований и отдав ключевых игроков в новосозданный для участия во второй лиге ФК «Моршин».

Достижения 
 Чемпион Галичины — 1943
 Высшее место в чемпионатах Украины — 6-е место в группе первой лиги — 1992

Известные игроки 
  Олег Венчак
  Владимир Воротеляк
  Андрей Ильчишин
  Василий Кардаш
  Владимир Ковалюк
  Павел Лешко
  Андрей Покладок
  Богдан Стронцицкий
  Юрий Вирт

См. также 
 ФК «Газовик-Хуртовина» Комарно
 ФК «Карпаты» Каменка-Бугская
 ФК «Львов»
 ФК «Скала» Моршин

Ссылки 
 Неофициальный сайт
 Информация о клубе на сайте UkrSoccerHistory.Com
 В поддержку ФК «Скала-Стрый» фаны собрали более 400 подписей

ФК «Скала» Стрый (1911)
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Польши
Стрый
Футбольные клубы Львовской области